O Campeonato Paulista de Futebol de 1981 foi a 80.ª edição do torneio, promovida pela Federação Paulista de Futebol, e teve o São Paulo como campeão, a Ponte Preta como vice e Jorge Mendonça, do Guarani, como o artilheiro do campeonato, marcando 38 gols.

A disputa teve um total de 537 jogos e foram marcados 1190 gols, o que resultou em uma média de 2,22 gols por jogo.

Regulamento 
O campeonato foi dividido em dois turnos, cujos campeões se enfrentariam em uma final (a não ser que um mesmo time vencesse os dois turnos; neste caso, ele seria declarado campeão sem a necessidade da final). Cada turno foi composto de um "torneio seletivo", o turno propriamente dito, um octogonal e uma final. Os seis primeiros colocados na soma de pontos apenas dos turnos propriamente ditos garantiriam vagas para o Campeonato Brasileiro de 1982, juntando-se ao Guarani, campeão da Taça de Prata de 1981, equivalente à segunda divisão.

Primeiro turno

Fase de classificação

Finais da fase de classificação 
5/4/1981 Marília 1–0 Comercial

5/4/1981 América 1–0 São Bento

12/4/1981 Comercial 2–0 Marília

12/4/1981 São Bento 1–1 América

 Comercial e América foram declarados campeões da fase de classificação, conseguindo vaga na fase final do primeiro turno.

Fase regular

Fase final

Final do primeiro turno 
1/8/1981 Guarani 1–1 Ponte Preta

5/8/1981 Ponte Preta 3–2 Guarani

Segundo turno

Fase de classificação

Finais da fase de classificação

Fase regular

Fase final

Final do segundo turno 
18/11/1981 São José 1–0 São Paulo

22/11/1981 São Paulo 3–2 São José

Disputa do título 
Em um campeonato com regulamento de disputa extremamente longo e confuso, cheio de fases de classificação, acabaram surgindo aberrações, como Ponte Preta e Guarani terminando com mais pontos que o campeão São Paulo.

Na fase regular do primeiro turno, houve um domínio dos times do interior, com exceção da Portuguesa e do Santos, que se classificaram para a fase final. Na final do turno, Guarani e Ponte Preta tiveram os dois maiores Dérbis Campineiros (até 2012, quando se encontraram novamente pela semifinal do Paulistão e o Bugre venceu), em importância, da história, com a Ponte levando a melhor, vencendo o turno e se classificando para a final.

Concomitantemente, os times não classificados disputaram as demais fases do segundo turno. São Paulo, Corinthians e Palmeiras acabaram fazendo o triangular final da fase classificatória do segundo turno. O São Paulo derrotou o Palmeiras e empatou com o Corinthians. O Palmeiras venceu então o Corinthians, garantindo o segundo lugar e a vaga junto ao São Paulo, campeão do triangular, na fase final do turno.

Já na fase final do segundo turno, o São Paulo foi campeão de seu grupo semifinal, eliminando o Corinthians, o Guarani e o XV de Jaú, enquanto no outro grupo o São José eliminou Palmeiras, Santos e Ponte Preta. O São José ganhou a primeira final por 1 a 0, mas o São Paulo ganhou a finalíssima por 3 a 2 e, tendo melhor campanha e a vantagem de dois resultados iguais, ganhou o returno e o direito de disputar a final do campeonato contra a Ponte Preta.

Na primeira final, houve empate em 1 a 1. Quatro dias depois, no Morumbi, o São Paulo fez 2 a 0 e sagrou-se bicampeão paulista.

Finais 

Ponte Preta: Carlos; Toninho Oliveira (Humberto), Juninho Fonseca, Nenê e Odirlei; Zé Mário, Marco Aurélio e Dicá; Serginho (Édson), Chicão e Osvaldo. Técnico: Jair Picerni

São Paulo: Waldir Peres; Getúlio, Nei, Dario Pereyra e Marinho Chagas; Almir, Everton e Renato Pé Murcho; Valtinho (Heriberto), Serginho Chulapa e Mário Sérgio. Técnico: Formiga

São Paulo: Waldir Peres, Getúlio, Gassem (Nei), Dario Pereyra, Marinho Chagas, Almir, Heriberto e Renato Pé Murcho; Paulo César (Tatu), Serginho Chulapa e Mário Sérgio. Técnico: Formiga

Ponte Preta: Carlos, Toninho Oliveira, Juninho Fonseca, Nenê e Odirlei; Zé Mario, Marco Aurélio e Dicá; Édson (Abel), Chicão (Humberto) e Osvaldo. Técnico: Jair Picerni

Classificação final 

A não ser pelo campeão e o vice, a classificação levou em conta apenas as pontuações dos turnos. Nos totais acima, foram descartadas as estatísticas dos torneios seletivos dos turnos, mas mantidas as dos respectivos octogonais. O São Bento disputaria e venceria a repescagem contra o vice-campeão da Segunda Divisão. O Noroeste foi rebaixado.

{| align="center"
|-
|width="250"|

1981
Futebol de 1981 no Brasil